L'Open de Séoul de squash 2009 est l'édition 2009 de l'Open de Séoul de squash qui se déroule du  au 7 juin 2009 à Séoul. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Song Sun-mi. 

La championne du monde et  mondiale Nicol David remporte la finale face à Jenny Duncalf.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Séoul de squash

Open de Séoul de squash
Sport en Corée du Sud en 2009
Squash en 2009
Sport en juin 2009